Název Noatak může znamenat
 Noatak (řeka) – řeka na Aljašce
 Noatak (Aljaška) – vesnice na Aljašce
 Noatak National Preserve – chráněné území